Садово или Магер (, Μάγερ) е бивше село в Република Гърция, в дем Дескати област Западна Македония.

География 
Садово е било разположено близо до Дескати.

История 
Селището е било на скотовъдци.

Бележки 

Исторически села в дем Дескати